The Man Who Made Good – film del 1912 diretto da J. Searle Dawley
 The Man Who Made Good – film del 1917 diretto da David Aylott
 The Man Who Made Good – film del 1917 diretto da Arthur Rosson